Osoby o tym nazwisku:
 Alona Bondarenko − ukraińska tenisistka
 Bohdan Bondarenko − ukraiński lekkoatleta
 Kateryna Bondarenko − ukraińska tenisistka
 Mychajło Bondarenko − działacz bolszewicki
 Ołeksandr Bondarenko − ukraiński piłkarz
 Ołeksandr Bondarenko − ukraiński piłkarz
 Ołena Bondarenko − ukraińska dziennikarka i polityk, posłanka
 Switłana Bondarenko − ukraińska pływaczka
 Roman Bondarenko − ukraiński piłkarz
 Wałentyn Bondarenko − radziecki pilot wojskowy i kosmonauta
 Wałerija Bondarenko − ukraińska tenisistka
 Wołodymyr Bondarenko − ukraiński piłkarz
 Władysław Bondarenko − ukraiński futsalista